Městský stadion oder Mestský štadión steht für folgende Sportstätten in Tschechien und der Slowakei:

 Mestský štadión Bardejov, Fußballstadion in Bardejov
 Mestský štadión Brezno, Fußballstadion in Brezno
 Mestský štadión Dubnica nad Váhom, Fußballstadion in Dubnica nad Váhom
 Mestský štadión Michalovce, Fußballstadion in Michalovce
 Městský stadion Mladá Boleslav, Fußballstadion in Mladá Boleslav
 Městský stadion – Vítkovice Aréna, Fußballstadion in Ostrava
 Mestský štadión Púchov, Fußballstadion in Púchov
 Mestský štadión Skalica, Fußballstadion in Skalica
 Městský stadion Ústí nad Labem, Fußballstadion in Ústí nad Labem 
 Mestský štadión Žiar nad Hronom, Fußballstadion in Žiar nad Hronom

Siehe auch:
 Městský fotbalový stadion
 Städtisches Stadion